Die German Darts Championship war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 14. bis zum 16. Oktober 2016 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zehnte und letzte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wurde. Austragungsort war die Halle 39 in Hildesheim.

Titelverteidiger Michael van Gerwen wurde durch den Engländer Alan Norris abgelöst, der das Turnier durch einen 6:5 legs-Finalsieg gegen Jelle Klaasen zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die German Darts Championship 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 27. Juli 2016, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Barnsley am 5. August 2016
 die acht Sieger vom European Qualifier am 15. September 2016
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 13. Oktober 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Dave Chisnall
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Michael Smith
  Benito van de Pas
  Mensur Suljović
  Gerwyn Price
  Jelle Klaasen
  Terry Jenkins
  Stephen Bunting
  Alan Norris
  Simon Whitlock
  Joe Cullen
  Daryl Gurney

UK Qualifier
  Mervyn King
  Michael Mansell
  Mark Walsh
  Justin Pipe
  Andy Boulton
  Mark Webster
  Kyle Anderson
  Andy Smith
  Robbie Green
  Brendan Dolan
  Kevin Painter
  Eddie Dootson
  Darren Johnson
  Ted Evetts
  Steve West
  Chris Dobey
  Scott Taylor
  David Pallett
  Peter Hudson
  Steve Hine

European Qualifier
  Vincent van der Voort
  Cristo Reyes
  Christian Kist
  Rowby-John Rodriguez
  Ron Meulenkamp
  Yordi Meeuwisse
  Tony West
  Janos Végsö

Lokale Qualifikanten
  Stefan Stoyke
  Mike Holz
  Marko Puls
  Robert Allenstein

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 14. Oktober 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 15. Oktober 2016, die restliche Endrunde am 16. Oktober 2016 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016
Dartwettbewerb in Hildesheim